Termin  ima više značenja.

 Fosforibozilantranilatna izomeraza, enzim
 Perai, grad u Maleziji